Онацкий — фамилия. Женская форма — Онацкая. Известные носители:

Онацкий 
 Онацкий, Евгений Дометьевич (1894—1979) — украинский националист, энциклопедист, журналист и ученый, общественный деятель, член Украинской Центральной Рады.
Онацкий, Николай Степанович (1878—1906) — казак-крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Полтавской губернии.
Онацкий, Никанор Харитонович — украинский художник, живописец, историк.
 Онацкая, Надежда Васильевна (род. 1923) — украинский педагог, Герой Социалистического Труда.